David Oh (ur. 8 marca 1960 w Southwest Philadelphia) – republikański polityk oraz adwokat, który obecnie jest radnym Filadelfii.

Młodość i wykształcenie 
Ojciec Davida Oha, wielebny Ki Hang w 1953 roku założył pierwszy w Filadelfii koreańsko- amerykański kościół i służył w nim jako pastor aż do swojej śmierci w 2006 roku. Oh ukończył Dickinson College i Rutgers University’s Law School w Camden. Po ukończeniu prawa, Oh przez kilka lat pracował jako asystent prokuratora okręgowego w Filadelfii.

Kariera polityczna 
W 1991 był członkiem przejściowego zespołu burmistrza Eda Randella. Organizował także misję handlową gubernatora Toma Ridge’a do Korei Południowej w 1999 roku. Przez osiemnaście lat prowadził własną kancelarię prawniczą, którą po pewnym czasie połączył z większą Zarwin Baum DeVito Kaplan Schaer Toddy, PC.

Rada miejska

Wybory 
W 2003 i 2007 roku przeprowadził nieudane kampanie do rady miejskiej Filadelfii. W obu wyborach Jack Kelly i Frank Rizzo pokonywali Oha. Jednakże w 2011 roku, Jack Kelly nie ubiegał się o reelekcję a Frank Rizzo przegrał w republikańskich prawyborach. W wyborach powszechnych kongresmen Denny O’Brien zdobył jedno z wolnych miejsc w radzie, pokonując Oha i Ala Taubenbergera. Oh później prowadził 166 głosami i utrzymując przewagę zdobył drugie wolne miejsce w radzie.

Kadencja 
Wraz z wyborami do rady stał się pierwszym Amerykaninem azjatyckiego pochodzenia, który został wybrany na urząd publiczny w Filadelfii.
Obecnie Oh, jako radny pracuje w komisjach miejskich i zajmuje się takimi obszarami jak: Council’s Education, Environment, Disabled and Handicapped, Ethics, Licenses and Inspections, Parks, Recreation and Cultural Affairs, Public Property and Public Works, Streets and Services, and Technology and Information Services Committees. Jest także przewodniczącym Committee on Commerce & Economic Development oraz Global Opportunities and The Creative/Innovative Economy Committee. Pełni funkcję whipa w swoim klubie w radzie miasta.

Służba wojskowa i kontrowersje 
Podczas kampanii wyborczej w 2011 roku gazeta The Philadelphia Daily News doniosła, że pomimo kilkuletniej służby Oha w „zielonych beretach” niektórzy z oficerów stwierdzili, iż muszą ujawnić prawdę o jego służbie sugerując, że nie powinien być w siłach specjalnych. Początkowo Oh skrytykował publikację i stwierdził, że historia przedstawiona przez gazetę wynika z niezrozumienia terminologii wojskowej i oznajmił, że uczęszczał do Officer Candidate School i został mianowany podporucznikiem w 20. grupie sił specjalnych przy Gwardii Narodowej w Maryland.

Stwierdził ponadto, że został wyznaczony „Oficerem Sił Specjalnych” przez swojego przełożonego i że został przydzielony do „zielonych beretów”, a zatem do noszenia ich munduru miał pełne prawo w czasie służby. Oh, jak się okazało nie ukończył pełnego szkolenia sił specjalnych i to jego zdaniem doprowadziło do nieporozumienia. Swoje kwalifikacje scharakteryzował stwierdzeniem „Nie domagałem się, abym był w pełni wykwalifikowanym zielonym beretem”, później przeprosił za swoje słowa, które mogły wywołać zamieszanie.

Kilku weteranów i powiązanych z nimi grup postanowiło bronić Oha włączając w to dwóch oficerów, którzy zwerbowali go do armii. Krytyka spadła też na gazetę, która opublikowała sfabrykowane zdjęcie Oha z zielonym beretem na głowie. Uznano, że zdjęcie może wprowadzać w błąd.

W 1991 roku został powołany wraz z jednostką Gwardii Narodowej do wzięcia udziału w Operacji Pustynna Burza. Wojna jednak skończyła się, zanim jego jednostka została rozmieszczona w Iraku.

Życie prywatne 
Oh mieszka w Southwest Philadelphia wraz ze swoją żoną Heesun i trójka dzieci.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Miejska strona Davida Oh
 Strona wyborcza Davida Oh

Amerykańscy politycy
Urodzeni w 1960